Velika nagrada Monaka 2002 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2002. Odvijala se je 26. maja 2002.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:16,676
|
|-
! 2
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:17,068
| +0,392
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:17,118
| +0,442
|-
! 4
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:17,274
| +0,598
|-
! 5
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:17,357
| +0,691
|-
! 6
| 4
|  Kimi Raikkonen
| McLaren-Mercedes
| 1:17,660
| +0,984
|-
! 7
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:17,710
| +1,034
|-
! 8
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 1:18,132
| +1,456
|-
! 9
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 1:18,234
| +1,558
|-
! 10
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 1:18,292
| +1,616
|-
! 11
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 1:18,342
| +1,666
|-
! 12
| 20
|  Heinz-Harald Frentzen
| Arrows-Cosworth
| 1:18,607
| +1,933
|-
! 13
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:19,006
| +2,330
|-
! 14
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:19,252
| +2,576
|-
! 15
| 21
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Cosworth
| 1:19,412
| +2,736
|-
! 16
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 1:19,461
| +2,785
|-
! 17
| 7
|  Nick Heidfeld 
| Sauber-Petronas
| 1:19,500
| +2,834
|-
! 18
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:19,569
| +2,993
|-
! 19
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 1:19,674
| +2,998
|-
! 20
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:19,796
| +3,120
|-
! 21
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:20,139
| +3,463
|-
! 22
| 22
|  Alex Yoong 
| Minardi-Asiatech 
| 1:21,599
| +4,923
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 78
| 1:45:39,055
| 2
| 10
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 78
| + 1,050 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 78
| + 1:07,450
| 4
| 4
|-
! 4
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 77
| +1 krog
| 7
| 3
|-
! 5
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 77
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 20
|  Heinz-Harald Frentzen
| Arrows-Cosworth
| 77
| +1 krog
| 12
| 1
|-
! 7
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 77
| +1 krog
| 5
|  
|-
! 8
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 76
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 9
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 76
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 10
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 76
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 11
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 76
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 12
| 21
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Cosworth
| 76
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! Ods
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 69
| Zavore
| 9
|  
|-
! Ods
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 63
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 51
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 51
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 46
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 44
| Okvara
| 14
|  
|-
! Ods
| 4
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 41
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 22
|  Alex Yoong
| Minardi-Asiatech
| 29
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 22
| Zavrten
| 16
|  
|-
! Ods
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 15
| Trčenje
| 10
|  
|}

Formula 1 sezona 2002
2002